'''Kaproun může být:
 Kaproun (Kunžak), část obce Kunžak v okrese Jindřichův Hradec
 Kaproun obecný, ryba
 Kaproun (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Jindřichův Hradec